Бере́зин — русская фамилия (женская форма — ).

Фамилия

А 
 
 
 
 Березин, Андрей Арсентьевич (1910—1979) — Герой Советского Союза.

Б, В 
 Березин, Борис Иванович (1949—2014) — математик, заместитель декана факультета ВМК МГУ.
 Березин, Валерий Евгеньевич (1952—1983) — советский футболист.
 Березин, Василий Дорофеевич (ок. 1802 — 1872) — священник русской православной церкви, протоиерей.
 
 Березин, Всеволод Леонидович (1922—2016) — специалист по проектированию, строительству и капитальному ремонту магистральных трубопроводов.

Е 
 Березин, Евгений Васильевич (1833—1886) — капитан 1 ранга Российского императорского флота.
 Березин, Ефим Иосифович (1919—2004) — советский артист разговорного жанра и киноактёр; участник дуэта «Тарапунька и Штепсель».

И

М 
 Березин, Максим Михайлович (род. 1991) — российский хоккеист, защитник ХК «Нефтехимик».

Н

П

С 
 Березин, Семён Петрович (1902—1967) — Герой Советского Союза.
 
 Березин, Станислав Матвеевич (род. 1942) — советский и российский тренер по боксу.

Ф

Э, Я 
 Березин, Эвелин (1925—2018) — американский компьютерный инженер.
 Березин, Яков Давыдович (1890—1957) — российский революционер, чекист, инженер-энергетик, строитель и организатор производства.

Составная фамилия 
 Березин-Ширяев, Яков Федулович (1824—1898) — российский библиограф, библиофил и предприниматель.

Техника 
 Березин Б-20 — авиационная малокалиберная автоматическая пушка, созданная конструктором М. Е. Березиным.

См. также

Примечания